Welsh pony; een ponyras uit Wales
Welsh Romani; een variëteit van het Romani gesproken door de Roma in Engeland en Wales
Welsh (taal) of Kymrisch; een Keltische taal, voornamelijk gesproken in Wales
Welsh (volk); een bevolkingsgroep, voornamelijk uit Wales

Geografisch
Welsh Bicknor; een plaats in het bestuurlijke gebied Herefordshire
Welsh Marches; een gebied aan de grens van Engeland en Wales
Welsh (Arkansas); een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Welsh (Louisiana); een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Welsh (Ohio); een plaats in de Amerikaanse staat Ohio

Hondenrassen
Welsh corgi Cardigan; een hondenras
Welsh corgi Pembroke; een hondenras
Welshe springerspaniël; een hondenras
Welsh terriër; een hondenras

Sport
Welsh Open (snooker); een snookertoernooi

Zie ook 
 Welsh Open (doorverwijspagina)
Welch (doorverwijspagina)